Jeanie Boulet - uma personagem fictícia da série médica americana ER, interpretada por Gloria Reuben
Rio Bouleţ - um rio romeno

Desambiguação